Блокирование:
 Блокирование — приём в некоторых видах спорта, связанный с организованным противодействием атакующим действиям противника (см. например Блокирование (волейбол), Блокирование (шахматы))
 Блокирование — термин в радиотехнике.

См. также